Cípal je český rodový název pro několik druhů cípalovitých ryb:
 Agonostomus
 Aldrichetta
 Cestraeus
 Chaenomugil
 Chelon 
 Crenimugil
 Joturus 
 Liza 
 Liza ramada – cípal evropský
 Moolgarda 
 Mugil 
 Mugil cephalus – cípal hlavatý
 Myxus 
 Neomyxus 
 Oedalechilus 
 Paramugil 
 Rhinomugil 
 Sicamugil 
 Trachystoma 
 Valamugil 
 Xenomugil